«Ки́ндия Тырго́виште» () — румынский футбольный клуб из города Тырговиште. Основан в 2010 году. С сезона 2019/20 выступает в Лиге I, высшем дивизионе чемпионата Румынии по футболу.

История 
11 августа 2010 года муниципалитет Тырговиште вместе с бывшим футболистом Румынии Георге Попеску, в сотрудничестве с бывшим международным судьёй Ионом Крэчунеску и при поддержке болельщиков создали новый футбольный клуб «Киндия», названный в честь башни Киндия, символа города, расположенного недалеко от стадиона и части ансамбля памятников Куртя Домняскэ. Вначале клуб представлял собой футбольную академию, созданную аналогичным образом футбольной академии Георге Хаджи и футбольного клуба «Вииторул».

Спустя год с момента своего основания «Киндия» получила повышение в Лигу II, где по итогам сезона 2011/12 заняла 7-е место, а в следующем сезоне вылетела в Лигу III. Это породило напряжённость в клубе, Георге Попеску и Ион Крэчунеску покинули команду. Принадлежащая муниципалитету Тырговиште и совету округа Дымбовица, «Киндия» вернулась в Лигу II только через 2 сезона под руководством Николая Кроитору. После второго повышения в Лигу II «Киндия» стала сильной командой, состоящей в основном из местных игроков, как и в предыдущие времена успеха (конец 1970-х, начало 1980-х и середина 1990-х) своего предшественника «Тырговиште». «Маленький Аякс» занял 3-е место в сезоне 2015/16, а в следующем 5-е. В сезоне 2017/18 «Киндия» заняла 3-е место и играла плей-офф за выход в Лигу I с «Волунтари», но в итоге не смогла повыситься в классе.

По итогам сезона 2018/19 «Киндия Тырговиште» выиграла Лигу II и впервые в истории вышла в Лигу I. Это принесло много радости болельщикам, которые снова смогут увидеть команду, представляющую Тырговиште в высшем дивизионе, спустя 21 год отсутствия. Сезон 1997/98 был последним, когда несуществующий ныне «Тырговиште» играл в высшей лиге чемпионата Румынии.

Достижения 
Лига II
  Победитель (1): 2018/19
  Бронзовый призёр (2): 2015/16, 2017/18

Лига III
  Победитель (2): 2010/11, 2014/15
  Серебряный призёр (1): 2013/14

Статистика выступлений в чемпионатах Румынии

Известные игроки 
 Полный список игроков клуба «Киндия Тырговиште», о которых есть статьи в Википедии, см. здесь
В списке приведены игроки, сыгравшие 50 и более матчей за клуб и годы выступлений.

  Георгиан Хонциу (2010—2014, 2016—2017)
  Кристиан Черчез (2011—)
  Корнел Дину (2011—)
  Денис Испас (2012—2017)
  Мариан Вэтаву (2013—2019)
  Ливиу Михай (2015—2020)
  Мариус Мартак (2015—2022)
  Андрей Сербан (2015—)
  Алин Пенча (2016—2018)
  Кристиан Негуц (2016—)
  Михай Айоани (2016—2021)
  Денис Думитраску (2017—2021, 2022—)
  Даниэль Новак (2018—2020)
  Даниэль Флоря (2018—2022)
  Вадим Рацэ (2019—2021)

Примечания

Ссылки 

Футбольные клубы Румынии
Тырговиште